ITF kan syfta på:

 ITF –  en internationell facklig organisation som sammansluter fackförbund med medlemmar inom transportnäringen, se Internationella Transportarbetarefederationen
 ITF – en organisation som bildades 1 mars 1913 för att samordna internationell tennis och befästa spelets regler, se International Tennis Federation
ITF Taekwondo – en internationell organisation